С момента основания Кировской области руководителем области являлся председатель областного исполнительного комитета. После распада СССР область возглавлял сначала глава администрации области, а с 1996 года — губернатор области.

Председатель облисполкома 
Председатели Кировского областного (декабрь 1934 — декабрь 1936 — краевого) исполнительного комитета:
 Бобков Александр Алексеевич (декабрь 1934 — февраль 1937)
 Легконравов Павел Константинович (февраль — август 1937)
 Пасынков Степан Георгиевич (октябрь 1937 — сентябрь 1938)
 Иволгин Иван Леонтьевич (январь 1939 — февраль 1943)
 Кокурин Петр Петрович (февраль 1943 — февраль 1945)
 Быков Иван Тимофеевич (февраль 1945 — март 1947)
 Светлаков Николай Иванович (март 1947 — март 1952)
 Буеверов Алексей Матвеевич (март — сентябрь 1952)
 Сафронов Иван Петрович (сентябрь 1952 — март 1958)
 Кальченко Степан Власович (апрель 1958 — март 1959)
 Объедков Иван Фаддеевич (июль 1959 — февраль 1964; в декабре 1962 — феврале 1964 — председатель Кировского сельского облисполкома)
 Шаталин Григорий Иванович (декабрь 1962 — декабрь 1964, председатель Кировского промышленного облисполкома)
 Некрасов Евгений Николаевич (февраль — декабрь 1964, председатель Кировского сельского облисполкома)
 Паузин Николай Иванович (декабрь 1964 — июль 1986)
 Осминин Станислав Александрович (июль 1986 — июнь 1987)
 Десятников Василий Алексеевич (июнь 1987 — декабрь 1991)

Глава администрации 
Глава администрации Кировской области:
 Десятников Василий Алексеевич (декабрь 1991 — октябрь 1996)

Губернатор 
Губернаторы Кировской области:
 Сергеенков Владимир Нилович (ноябрь 1996 — январь 2004)
 Шаклеин Николай Иванович (январь 2004 — январь 2009)
 Белых Никита Юрьевич (январь 2009 — июль 2016)
 Васильев, Игорь Владимирович (июль 2016 — май 2022)
 Соколов, Александр Валентинович (май 2022—н. в.)

Примечания

Литература 
 
 

Политики Кировской области